Патті Шнідер була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Олена Лиховцева.

Яна Новотна виграла титул, перемігши у фіналі Вінус Вільямс з рахунком 6–4, 6–4. Це була її перша перемога на цьому турнірі після поразок у попередніх трьох фіналах.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер 
  Міріам Ореманс

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 1999 Faber Grand Prix Draw 

1999
Тур WTA 1999